Михаи́л Емелья́нов:
 Емельянов, Михаил Александрович (род. 1991) — казахстанский гребец-каноист.
 Емельянов, Михаил Васильевич (род. 1962) — депутат Государственной думы.
 Емельянов, Михаил Макарович (1891—1979) — подпоручик, Георгиевский кавалер.
 Емельянов, Михаил Павлович (1933—2021) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол России.